Институт художественной культуры — название двух организаций в Советской России и СССР.

 Институт художественной культуры (Гинхук) — название научно-исследовательской организации и творческого объединения в Петрограде — Ленинграде в 1923—1926 годах.
 Институт художественной культуры (Инхук) — название научно-исследовательской организации и творческого объединения в Москве в 1920—1924 годах.